Gyirong (arrondissement), een arrondissement en voormalige regio in de huidige prefectuur Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio in China
Dzong van Gyirong, het fort (dzong) van Gyirong
Gyirong (klooster), ook wel Kyirong Chöde, een klooster in de regio Gyirong